Janscha ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Janscha (Anton Janša; 1734–1773), slowenischer Hofimkermeister von Maria Theresia
 Laurenz Janscha (1749–1812), österreichisch-slowenischer Landschaftsmaler, Vedutenzeichner und Radierer

Siehe auch:
 Janša